Mayne ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Mayne, Illusionist und Filmemacher
 Belinda Mayne (* 1954), britisch-deutsche Schauspielerin
 Brent Mayne (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Cuthbert Mayne (1543–1577), römisch-katholischer Priester und Märtyrer
 Edgar Mayne (1882–1961), australischer Cricketspieler
 Ferdy Mayne (1916–1998), deutscher Schauspieler
 Geoffrey Francis Mayne (1928–2003), australischer Priester und Militärbischof von Australien
 John Mayne (1759–1836), schottischer Dichter
 Laurie Mayne (* 1942), australischer Cricketspieler
 Lew Mayne († 2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Pseudo-Mayne, britischer Philosoph des 18. Jahrhunderts (auch früher mit Zachary Mayne identifiziert, später mit einem Charles Mayne oder Mein)
 Richard Charles Mayne (1835–1892), britischer Admiral und Forschungsreisender
 Roger Mayne (1929–2014), britischer Fotograf und Fotojournalist
 Simon Mayne (1612–1661), englischer Politiker
 Thom Mayne (* 1944), US-amerikanischer Architekt
 Thomas Mayne (1832–1915), britischer Politiker
 Wiley Mayne (1917–2007), US-amerikanischer Politiker
 William Mayne (1928–2010), britischer Kinderbuchautor

Mayne heißen auch
 Mayne Island, eine Insel in Kanada
 Mayne River, ein Fluss in Australien

Siehe auch:
 Maine (Begriffsklärung)
 Maynes
 Meyn (Begriffsklärung)